Stardust (ruimtevaartuig), een ruimtesonde van de NASA
Stardust-NExT, een vervolgmissie met deze ruimtesonde
Stardust@home, een burgerwetenschappelijk internetproject
Star Dust (vliegtuig), een vliegtuig dat in 1947 neerstortte op de grens van Argentinië en Chili

Film 
Stardust (1974), een Britse film uit 1974 geregisseerd door Michael Apted
Stardust (2007), een Brits-Amerikaanse film uit 2007 geregisseerd door Matthew Vaughn
Stardust (2020), een Brits-Canadese film uit 2020 geregisseerd door Gabriel Range
Stardust Memories, een Amerikaanse film uit 1980 geregisseerd door Woody Allen

Muziek 
Alvin Stardust (1942), een Brits zanger
Amsterdam Loeki Stardust Quartet, een Nederlands blokfluitkwartet
Stardust (lied), een lied van Hoagy Carmichael
Stardust (Mika), een lied van de Brits-Libanese zanger Mika
Stardust (band), een Frans housetrio

Zie ook 
Ziggy Stardust (doorverwijspagina)